Kelurahan Mangkujayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Mangkujayan (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 111,34), Jawa Timur, 
 Kelurahan Mangkujayan (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 111,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar